Skovhuse kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Skovhuse (Aller Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Aller Sogn
 Skovhuse (As Sogn) – en bebyggelse i As Sogn
 Skovhuse (Bøstrup Sogn) – en bebyggelse i Bøstrup Sogn
 Esbønderup Skovhuse – en bebyggelse i Esbønderup Sogn
 Skovhuse (Fuglsbølle Sogn) – en bebyggelse i Fuglsbølle Sogn
 Skovhuse (Funder Sogn) – en bebyggelse i Funder Sogn
 Skovhuse (Gudum Sogn) – en bebyggelse i Gudum Sogn
 Skovhuse (Hillerslev Sogn) – en bebyggelse i Hillerslev Sogn
 Skovhuse (Hårby Sogn) – en bebyggelse i Hårby Sogn
 Skovhuse (Højslev Sogn) – en bebyggelse i Højslev Sogn
 Skovhuse (Krogsbølle Sogn) – en bebyggelse i Krogsbølle Sogn
 Skovhuse (Orte Sogn) – en bebyggelse i Orte Sogn
 Skovhuse (Rynkeby Sogn) – en bebyggelse i Rynkeby Sogn
 Skovhuse (Sevel Sogn) – en bebyggelse i Sevel Sogn
 Skovhuse (Store Arden Sogn) – en bebyggelse i Store Arden Sogn
 Skovhuse (Thurø Sogn) – en bebyggelse i Thurø Sogn
 Skovhuse (Tårbæk Sogn) – en bebyggelse i Tårbæk Sogn
 Skovhuse (Udby Sogn) – en bebyggelse i Udby Sogn
 Skovhuse (Ugerløse Sogn) – en bebyggelse i Ugerløse Sogn
 Skovhuse (Ulkebøl Sogn) – en bebyggelse i Ulkebøl Sogn
 Skovhuse (Ulse Sogn) – en bebyggelse i Ulse Sogn
 Skovhuse (Øster Egesborg Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Øster Egesborg Sogn
 Skovhuse (Flemløse Sogn) – en bebyggelse i Flemløse Sogn, Assens Kommune
 Skovhuse (Guldborgsund Kommune) – en bebyggelse i Lillebrænde Sogn og Torkilstrup Sogn, Guldborgsund Kommune